Obres:
 Arthur, el solter d'or, pel·lícula estatunidenca dirigida per Steve Gordon, estrenada el 1981 
 Arthur (pel·lícula de 2011)
 Toponímia:
 Arthur (Dakota del Nord)
 Arthur (Illinois)
 Arthur (Iowa)
 Arthur (Nebraska)
 Lake Arthur (Louisiana)
 Lake Arthur (Nou Mèxic)
 Port Arthur, diversos indrets
 Biografies:
 James Arthur (Middlesbrough, 1988), músic i cantant anglès
 Joseph Charles Arthur (1850 – 1942), botànic i micòleg estatunidenc
 '''Arthur Melo (1996), futbolista brasiler